KEX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kanabea (Papua Nuova Guinea)